Саръю — название рек в республике Коми:

Саръю (приток Выми)
Саръю (приток Илыча)